Blauer Stern bezeichnet:

 Blauer Stern, europäischer Großraum mit hoher Bevölkerungsdichte, zwischen Irischer See und Mittelmeer
 Blauer Stern (Dresden), ehemaliges Wohnhaus in Dresden
 Hotel Blauer Stern, Prag
Siehe auch:
 Blausterne
 Blausternchen
 Blue Star